Toponímia
 Schuilenburg (Frísia) (Skûlenboarch), un nucli de Tietjerksteradeel.
 Schuilenburg (Overijssel), un nucli de Hellendoorn.
 Schuilenburg (Amersfoort), un barri d'Amersfoort.

Edificis
 Havezate Schuilenburg, ruïna prop d'Hellendoorn aOverijssel.
 Schuilenburg (Gelderland), ruïna al municipi d'Oude IJsselstreek.

Parc natural
 Schuylenburg, un parc natural a Beverst, un nucli de Bilzen a Bèlgica